Fernão da Silveira, o Moço
 Fernão da Silveira, o Regedor